Carbon Center ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Carbon Center (Idaho)
 Carbon Center (Missouri)
 Carbon Center (Pennsylvania)